Пышма:

Реки 
 Пышма — река в Свердловской и Тюменской областях, правый приток реки Туры.
 Пышма — река в Вологодской области.
 Пышма — река в Сахалинской области.

Населённые пункты 
Свердловская область
 Верхняя Пышма — город областного значения, а также связанные с ним объекты:
 Верхняя Пышма. Музей — остановочный пункт тупикового ответвления Свердловской железной дороги,
 город Верхняя Пышма — административно-территориальная единица,
 городской округ Верхняя Пышма — муниципальное образование.
 Пышма — посёлок городского типа, административный центр Пышминского района.
 Пышма (или Верхняя Пышма) — бывший посёлок в городской черте Екатеринбурга.
 Пышма — название до 1963 года посёлка Луговского в Тугулымском районе.

Тюменская область
 Пышма — деревня в Тюменском районе.

См. также 
 Припышминские Боры
 Пышминка
 Пышминская
 Пышминская волость
 Пышминская улица
 Пышминский городской округ
 Пышминский заказник
 Пышминский район (значения)
 Пышминское болото
 Пышминско-Ключевской медеплавильный завод